Falling into You () — двадцать первый альбом Селин Дион и четвёртый, выпущенный на английском языке 11 марта 1996 года лейблом Columbia/Epic Records. Он получил множество наград по всему миру, в том числе две награды за альбом года и лучший поп-альбом на 39-й ежегодной церемонии «Грэмми», во время которой Дион выступала вживую. В апреле 1997 года она также получила три премии World Music Awards в номинации Самый продаваемый исполнитель года в мире, Самый продаваемый поп-исполнитель года в мире и Самый продаваемый канадский исполнитель года в мире. Альбом входит в список «200 Зала славы рок-н-ролла». Falling into You стал самым продаваемым альбомом Дион и одним из самых продаваемых альбомов в истории, его продажи составили более 32 миллионов копий по всему миру, в том числе двенадцать миллионов копий в США, более двух миллионов в Великобритании и более миллиона в Германии, Франции, Канаде и Австралии. В Европе было продано более девяти миллионов единиц. Он возглавил чарты по всему миру, в том числе занял первое место в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании, Франции, Австралии и многих других странах. Он стал одним из самых продаваемых альбомов 1996 и 1997 годов в разных странах, а также одним из самых продаваемых альбомов десятилетия. Он был сертифицирован как бриллиантовый, мультиплатиновый, платиновый и золотой по всему миру.

Об альбоме 
Falling into You является одной из крупнейших музыкальных удач певицы (он получил 4 балла на All Music Guide) и демонстрирует разнообразие исполняемого певицей материала (среди которого есть кавер на песню Тины Тёрнер, баллады, эксперименты с софт-роком и использованием перкуссионных инструментов). За этот альбом Селин получила Грэмми в 2-х номинациях. В поддержку диска в начале 1997 года был проведён тур Falling into You Tour.

Критика 
Редактор Billboard Пол Верна написал положительный отзыв об альбоме. Он сказал, что он укрепит репутацию Дион как одной из настоящих мировых поп-див.

Положительный отзыв дал Стивен Томас Эрлевайн, старший редактор AllMusic. Он отметил, что альбом является шаблонным, но оценил его хорошо выполненную, стильную и запоминающуюся формулу, подчеркивающую естественное вокальное очарование Дион. Стивен Холден из The New York Times написал, что альбом «напичкан шаблонной романтической напыщенностью».

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Чарты за все время

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы Селин Дион
Поп-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Премия «Грэмми» за лучший альбом года
Альбомы на английском языке
Премия «Грэмми» за лучший вокальный поп-альбом
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Фостером
Альбомы 550 Music
Альбомы, спродюсированные Риком Ноуэлсом